Leila Hyams – attrice statunitense
 Peter Hyams – sceneggiatore, regista e direttore della fotografia statunitense